Die Prva Liga RS 2022/23 ist die insgesamt 28. Saison der Republika Srpska und die 21. als nur noch zweithöchste Spielklasse Bosnien-Herzegowinas im Fußball der Männer. Sie begann am 6. August 2022 und endet voraussichtlich Ende Mai 2023.

Modus 
18 Mannschaften spielten an 34 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. Der Meister steigt in die Premijer Liga auf. Die letzten drei Vereine stiegen direkt in die Druga Liga RS ab. Der 12. und 13. spielen in der Relegation um den Klassenverbleib.

Tabelle

Weblinks 
 Saison 2022/23 soccerway.com
 1. Division RS fctables.com

Einzelnachweise 

2022
Fußballsaison 2022/23